Poizat peut désigner :

Personnes 

 Albert Poizat (1940- ), peintre, sculpteur, et céramiste français :
 Alfred Poizat (1863-1936), homme de lettres français ;
 François-Xavier Poizat (1989- ), pianiste franco-suisse ;
Jacques Poizat, maire de Villeurbanne (de 1792 à 1793, puis de 1814 à 1826)
Jean-Antoine Poizat, maire de Villeurbanne (de 1842 à 1846)

Lieux 

 Le Poizat, commune du département de l'Ain

Prix littéraire 
 Prix Alfred-Poizat